Юрий Ярославич (ум. 1143) — князь муромский (1129—1143).

После смерти отца в 1129 году, Юрию, как старшему сыну, достался муромский престол.

После смерти Юрия в 1143 году муромский престол занял второй Ярославич Святослав, рязанский престол занял младший из Ярославичей Ростислав, занимавший до этого пронский престол.

Иногда Юрия отождествляют с Феодором Константиновичем, почитаемым общероссийским святым, который наследовал муромский престол после кончины своего отца.

Семья 
Отец: Ярослав Святославич (1070-е—1129) — князь муромский (1097—1129) и черниговский (1123—1127).

Братья:
 Святослав (умер 1145) — князь рязанский (1129—1143) и муромский (1143—1145).
 Ростислав (умер 1153) — князь пронский (1129—1143), рязанский (1143—1145) и муромский (1145—1153).

Сведений о жене и потомстве Юрия Ярославича не сохранилось.

Примечания

Ссылки 
 

Князья муромские
Святославичи
Рюриковичи по алфавиту